Guano steht für:

 Guano, feinkörniges Gemenge von verschiedenen Phosphaten
 Guano (Ecuador), Kleinstadt und Municipio in der Provinz Chimborazo in Ecuador
 Guano Point, Bergkuppe in Arizona, USA
 Kanton Guano, Kanton in der Provinz Chimborazo in Ecuador

Siehe auch:
 Guano Island